Владимир Иванов може да се отнася за:
 Владимир Иванов (лекоатлет) (1955 – 2020) – български лекоатлет, национален шампион на България по бягане в зала на 100 метра (1975) и на 200 метра (1978, 1979);
 Владимир Иванов (футболист) (роден през 1973 г.) – български футболист и треньор на ПФК Славия (София).